Jméno a příjmení Kim Mi-čong se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Kim Mi-čong (* 1971) – korejská judistka, olympijská vítězka z roku 1992
 Kim Mi-čong (* 1978) – korejská judistka, účastnice olympijských her 2004